Domenica di sangue – strage di pacifici manifestanti a San Pietroburgo il 22 gennaio 1905
 Domenica di sangue di Marburgo (Marburger Blutsonntag in lingua tedesca) – giornata di violenze a Maribor il 27 gennaio 1919
 Domenica di sangue (Bozner Blutsonntag in lingua tedesca) – giornata di violenze a Bolzano il 24 aprile 1921
 Domenica di sangue di Bydgoszcz (Bromberger Blutsonntag in lingua tedesca) – episodio accaduto a Bydgoszcz il 3 settembre 1939
 Domenica di sangue – episodio accaduto durante l'assedio di Varsavia il 10 settembre 1939

Pagine correlate 
Bloody Sunday